Mount Bragg kan syfta på följande platser:

 Mount Bragg, Antarktis
 Mount Bragg, Kanada